Senhor do Bonfim kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Senhor do Bonfim (ort), Bahia, 
 Senhor do Bonfim (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar